«Быстрые перемены» () — художественный фильм, одноимённая экранизация романа Джея Кронли. Американский ремейк франко-канадского фильма «Ограбление» 1990 года. Режиссерский и продюсерский дебют Билла Мюррея.

Сюжет 
Гримм Чиповски со своей невестой Филлис и другом Лумисом грабят банк. Для этого они используют хитроумный план, включающий переодевание в костюм клоуна и захват заложников. Операция проходит успешно, и вот уже герои, получив деньги, едут по Нью-Йорку, время от времени звоня из телефонов-автоматов инспектору Ротцингеру, уверенному, что «клоун» всё ещё сидит в банке. Но во время одного из сеансов связи Лумис совершенно некстати нажал на автомобильный клаксон — и полиция поняла, что её провели. Теперь героям приходится удирать и от полицейских, и от нью-йоркских мафиози, заведение которых они ограбили.

В ролях 
 Джина Дэвис — Филлис
 Билл Мюррей — Гримм Чиповски
 Рэнди Куэйд — Лумис
 Джейсон Робардс — Ротцингер
 Тони Шалуб — таксист
 Фил Хартман — Эдисон
 Стенли Туччи — Джонни
 Филип Боско — водитель автобуса
 Кертвуд Смит — Ломбино

Интересные факты 
 Другие варианты русского названия — «Быстрая перемена», «Смена декораций», «Быстрый обмен».
 Премьера в США состоялась 13 июля 1990 года.
 Билл Мюррэй выступил в качестве одного из продюсеров и режиссёров фильма.

Примечания

Ссылки 
 
 Erasing Clouds retrospective article

Фильмы США 1990 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы-ремейки США
Криминальные комедии
Экранизации произведений Джея Кронли
Фильмы-ограбления США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Warner Bros.